Kinkora ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Kinkora (Ontario)
 Kinkora (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 Kinkora (New Jersey)

Siehe auch:

 Kinkora (Marskrater)